Владимировский сельский округ

Российская Федерация

Белгородская область 

 Владимировский сельский округ Старооскольского района (до 2008 года)

Калининградская область 

 Владимировский сельский округ Багратионовского района (до 2008 года)

Сахалинская область 

 Владимировский сельский округ Александровск-Сахалинского района (упразднён)

Смоленская область 

 Владимировский сельский округ Хиславичского района

Казахстан

Костанайская область 

 Владимировский сельский округ Костанайского района